Элитный раунд чемпионата Европы по футболу 2005 среди юношей до 19 лет — второй раунд отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2005.

28 команд поделены на 7 групп по 4 команды, в которых команды играют между собой по одному матчу, одна из команд в каждой группе принимает у себя матчи группы. Победители групп проходят в финальный раунд. Матчи прошли с 26 марта по 31 мая 2005 года.

Хозяева групп выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 2005 году
Футбол